Trà Vinh steht für:

 Trà Vinh (Provinz), im Mekongdelta, Vietnam
 Trà Vinh (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz